Il singolare del Queen's Club Championships 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro James Blake.

Lleyton Hewitt ha vinto in finale 6–4, 6–4 contro James Blake.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Rafael Nadal (quarti)
 Ivan Ljubičić (terzo turno)
 Andy Roddick (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 James Blake (finale)
 Fernando González (quarti)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Lleyton Hewitt (campione)

  Robby Ginepri  (terzo turno)
  Thomas Johansson  (primo turno)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Andre Agassi  (primo turno)
  Gaël Monfils (quarti)
  Paul-Henri Mathieu  (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (quarti)
  Paradorn Schrichapan  (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Queen's Club Championships 2006
ATP Tour 2006